62-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 30—31 января 1965 года на стадионе Уллеви в Гётеборге (Швеция).

Итоговое положение 

 * = с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1965
1965 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Чемпионаты Европы в 1965 году
Январь 1965 года
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Спорт в Швеции в 1965 году
Чемпионаты Европы в Швеции